Strongylostoma är ett släkte av plattmaskar. Strongylostoma ingår i familjen Typhloplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Strongylostoma